Segunda División 2013/2014 — 83. edycja tych rozgrywek w historii. Wzięły w nich udział 22 drużyny. Pierwszy mecz rozegrano 16 sierpnia 2013, natomiast ostatni — 8 czerwca 2014. Mistrzem został SD Eibar, do wyższej klasy rozgrywkowej awansowały również Deportivo La Coruña i Córdoba CF. Do Segunda División B spadły Real Murcia, Real Madryt Castilla, Real Jaén i Hércules CF. Faza play-off zakończyła się 22 czerwca 2014.

Drużyny

Tabela 

||rowspan=12|

Wyniki

Baraże o Primera División 
Po zakończeniu sezonu rozegrano turniej barażowy o miejsce w najwyższej klasie rozgrywkowej Hiszpanii na sezon 2014/2015. Wezmą w nim udział drużyny z miejsc 4–7 (ponieważ 3. miejsce zajął ). Pary pierwszej rundy utworzono według klucza 4–7 i 5–6 – ich zwycięzcy rozegrali decydujący dwumecz o awans.

Stadiony

Przypisy

Zobacz też 
 Segunda División
 Primera División (2013/2014)

Linki zewnętrzne 
 Liga Nacional de Fútbol Profesional 

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Hiszpanii
2013 w piłce nożnej
2014 w piłce nożnej
2013 w Hiszpanii
2014 w Hiszpanii